Dorff ist Ortsname von:
 Dorff, Stadtteil von Stolberg (Rheinland) im Münsterländchen, Nordrhein-Westfalen.
 Dorff (Gemeinde Schlierbach), Ortsteil von Schlierbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Schloss Dorff, bei Schlierbach, Oberösterreich

Dorff ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Dorff (* 1956), US-amerikanischer Komponist
 Kevin Dorff (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Stephen Dorff (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Dorff (* 1949), US-amerikanischer Country-Musiker

Siehe auch:
 Dorf
 Dorffer